Кохно — українське прізвище.

 Кохно Борис Євгенович (1904 — 1990) — російський і французький театральний діяч, письменник і лібретист
 Кохно Валентин Микитович (1922 — 2010) — діяч української діаспори, голова Українського Православного Братства ім. Митрополита УАПЦ Василя Липківського
 Кохно Леонтій Ілліч (1906 — 1988) — український кінооператор
 Кохно Микита (1895 — 1938) — український церковний діяч УАПЦ, настоятель Собору Святої Софії в Києві
 Кохно-Кутів Микола Євгенович (1869 — 192?) — підполковник Дієвої Армії УНР

Українські прізвища